Alfred Cramer ist der Name folgender Personen:

* Alfred Cramer (Offizier) (1863–1915), deutscher Oberstleutnant
 Alfred Cramer (Architekt) (1872–1938), deutscher Architekt

Siehe auch:
 Alfred Kramer